Ханс Бессер ():
 Бессер, Ханс (1510 — после 1558) — немецкий художник-портретист.
 Бессер, Ханс (1935—2002) — немецкий шахматист.